A Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo, ou PRODAM/SP é uma empresa de economia mista vinculada à Prefeitura de São Paulo.

Atua no desenvolvimento de soluções em tecnologia da informação e comunicação para a prefeitura, de modo a maximizar a aplicação e a gestão dos recursos em setores como educação, saúde, planejamento e finanças. Desenvolve sistemas para a automação da gestão pública, geoprocessamento, aplicações para as áreas de educação, saúde, esporte e cultura, entre outras.

Ligações externas 
 

Sao Paulo, Prodam
Empresas fundadas em 1971
Processamento dados